La Feuillie – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 La Feuillie – francuska gmina w regionie Dolna Normandia